Papo - um órgão do aparelho digestivo das aves
Papo-branco - uma ave pertencente à família Thamnophilidae
Lúcio Emílio Papo - um político e general da República romana
Pa-Po

Desambiguação